

Personnalités 

 Alexandre Debelle (1805-1897), peintre, dessinateur et lithographe français ;
 Auguste Jean-Baptiste Debelle (1781-1831), général français ;
 César Alexandre Debelle (1770-1826), général français ;
 Jean-François Joseph Debelle (1767-1802), général français ;
 Speech Debelle (née en 1983), rappeuse britannique ;
 Thomas Debelle, scénariste, journaliste, critique de cinéma.